Signal de ralentissement en  signalisation ferroviaire française
 Freinage de l'avancement, de la progression d'une personne dans la hiérarchie d'une organisation.
 Ralentissement économique, une diminution de la croissance.